Кубок Австрії з футболу 1982–1983 — 49-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдесяте здобув Рапід (Відень).

Календар

Перший раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2-16 серпня 1982

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 1982

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 1982

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 1982

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 березня 1983

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 1983

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 березня 1983

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 березня 1983

|}

Фінал 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 квітня/3 травня 1983

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1982—1983
Австрія
Австрія
1982 в австрійському спорті
1983 в австрійському спорті